Weischedel ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Weischedel (1921–2010), deutsche Germanistin
 Karl Weischedel, deutscher Turner
 Wilhelm Weischedel (1905–1975), deutscher Philosoph